Il campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile 2006-2007 è stato il settantaseiesimo organizzato in Italia.

Il campionato è stato vinto per la prima volta dalla Phard Napoli (il secondo scudetto napoletano dopo quello del GUF Napoli nel 1941), che ha battuto in finale dei play-off la Germano Zama Faenza, vincitrice al termine della stagione regolare.

Regolamento 
Le sedici squadre partecipanti alla massima divisione si sono incontrate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Le prime otto classificate hanno avuto accesso ai play-off per lo scudetto, mentre quelle classificatesi tra l'11º e il 14º posto hanno preso parte ai play-out; le ultime due sono retrocesse direttamente in Serie A2.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Play-out

Semifinali

(11) Gescom Viterbo vs. (14) Pool Comense

(12) San Raffaele Roma vs. (13) Coconuda Maddaloni

Finale

(13) Coconuda Maddaloni vs. (14) Pool Comense

Play-off

Quarti di finale

(1) Germano Zama Faenza vs. (8) Carispe La Spezia

(2) Phard Napoli vs. (7) Famila Schio

(3) Umana Venezia vs. (6) Lavezzini Parma

(4) Acer Priolo vs. (5) Levoni Taranto

Semifinali

(1) Germano Zama Faenza vs. (4) Acer Priolo

(2) Phard Napoli vs. (3) Umana Venezia

Finale

(1) Germano Zama Faenza vs. (2) Phard Napoli

Campioni

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Phard NapoliFormazione: Nicole Antibe, Mariangela Cirone, Valentina Fabbri, Immacolata Gentile, Sara Giauro, Kedra Holland-Corn, Paola Mauriello, Lidia Mirchandani, Astou N'Diaye, Stefania Paterna. Allenatore: Nino Molino.
 Vincitrice Coppa Italia:  Germano Zama Faenza
 Vincitrice Supercoppa:  Famila Schio
 Retrocesse in serie A2: Coconuda Maddaloni, Mercede Alghero, Acetum Cavezzo

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia 2007 (pallacanestro femminile)

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2007